Dans le domaine militaire, une armure est une pièce d'équipement défensif protégeant le corps dans les batailles.

 En zoologie, une armure est une partie du corps très dure qui agit comme protection défensive contre les prédateurs.
 En hydrologie et géographie, l'armure est la présence de roches au fond du lit d'un cours d'eau.
 En tissage, l'armure est l'ordre dans lequel les fils de chaîne croisent les fils de trame.

 Dans la musique occidentale, et plus précisément dans le solfège, l'armure est l'ensemble des altérations constitutives, c'est-à-dire les altérations se trouvant « à la clé », caractérisant la tonalité d'une œuvre.

 Dans le manga et l'anime Saint Seiya, une Armure est le nom français (ce sont des Cloths en japonais  et en anglais) utilisé pour désigner les protections utilisées par les combattants et les Dieux qu'ils servent.

 Dans l'industrie de la pierre, une armure désigne un dispositif mécanique de sciage de bloc équarri. Selon l'écartement choisi entre les lames, l'armure débite le bloc de pierre en tranches plus ou moins épaisses.

Toponymes 
 Armour, cité et siège du Comté de Douglas (Dakota du Sud)
 Armour (Nebraska), ancienne ville du Comté de Pawnee
 Armour (Ontario), canton au Canada